El término Polanco puede referirse, en esta enciclopedia:

Topónimos

España 
 a Polanco, un municipio de Cantabria;

México 
 a Polanco, una zona residencial de la Ciudad de México;
 a Polanco, una estación del Metro de la Ciudad de México;

Filipinas 
 a Polanco, un municipio de la provincia de Zamboanga del Norte;

Chile 
 a Palacio Polanco, una mansión edificada por el noble comerciante Don Benigno Polanco, en Valparaíso;

Uruguay 
 a San Gregorio de Polanco, una ciudad del departamento de Tacuarembó;
 a Polanco del Yí, una localidad del departamento de Florida;
 a Polanco Norte, una localidad del departamento de Lavalleja;

Personas 
 a Juan Alfonso de Polanco, un sacerdote jesuita español, secretario de Ignacio de Loyola y única persona presente en su lecho de muerte;
 a la familia Polanco, una familia noble comerciante de Santillana del Mar, Cantabria, que se extendió a otras partes de España y América entre los siglos XV y XVIII; 
 a Andrés López Polanco, un pintor español del siglo XVII;
 a Francisco Polanco, un pintor español del siglo XVII;
 a Jesús de Polanco, un empresario español, fundador, presidente y principal accionista del periódico El País y el Grupo PRISA;
 a Ignacio Polanco, hijo del anterior, actual presidente del Grupo PRISA;
 a Juan Hidalgo de Polanco, un compositor y músico español, considerado el "Padre de la Ópera española" y de la zarzuela;
 a Alfonso Polanco, un alcalde de Palencia desde el 2011;
 a Nicolás Manrique de Lara y Polanco, un noble del Marquesado de Lara, en Perú, en 1739; 
 a Eduardo Sáenz de Buruaga y Polanco, un militar español, recipiente de la Medalla Militar de su país;
 a José María Alfaro Polanco, un escritor y político español;
 a Tomás Polanco Alcántara, un historiador y escritor venezolano;
 a Antonio Botín Polanco, un escritor español oriundo de Santander, Cantabria; 
 a Luis Polanco, un gobernador de la provincia de Toledo, España; 
 a Francisco Polanco, un religioso español del siglo XVIII; 
 a Juan Claudio Arnar de Polanco, un matemático español del siglo XVIII;
 a Santiago Polanco-Abreu, un político puertorriqueño;
 a Gaspar Polanco Borbón, un militar y presidente dominicano;
 a Dalilah Polanco, una actriz mexicana;
 a Amelia Vega Polanco, Miss Universo 2003;
 a Plácido Polanco, un beisbolista dominicano; 
 a Pablo Polanco, un cineasta y fotógrafo chileno;
 a Héctor Díaz Polanco, un antropólogo y sociólogo mexicano.
 a John Polanco, ecuatoriano dueño de radio Polanco Stereo en la ciudad de Esmeraldas.